A tengeri cigányok vagy a tengeri nomádok a következőkre utalhat:
Délkelet-ázsiai etnikai csoportok
 sama-bajauk,  a Fülöp-szigeteken, Sabahban, Kelet-Malajziában, Bruneiben, Indonéziában és Sarawak bizonyos részein őshonos etnikai csoportok. Néha a makasszari és a bugis nyelvek beszélőit is beleértik
 mokenek, két-háromezer főt számláló ausztronézia etnikai csoport. Más neveik: szelung, szalon vagy csalom, illetve Chao Ley vagy Chao nam
 Orang Laut, az indonéziai Riau-szigeteken élő maláj népcsoport
 tankák, Han etnikai csoport Dél-Kínában
 Urak Lawoi, tengerparti népcsoport Thaiföldön
Film
 A tengeri cigányok, 1978-as amerikai film
Irodalom
 A katalánokra használta Alexander Dumas a Monte Cristo grófja című regényében